Rogers House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rogers House (Arkansas), ID-Nr. 82000922
 Rogers House (Florida), ID-Nr. 86002407
 Rogers House (Massachusetts), ID-Nr. 82004471
 Rogers House (Mississippi), ID-Nr. 80002274
 Rogers House (Montana), ID-Nr. 94000908
 Rogers House (New York), ID-Nr. 85002571
 Rogers House (Ohio), ID-Nr. 80003139
 Rogers House (West Virginia), ID-Nr. 84000683